Toru Araiba (Hirakata, 12 de julho de 1979) é um futebolista profissional japonês, lateral esquerdo, milita no Cerezo Osaka

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers
Futebolistas do Cerezo Osaka